Viktor Vladimirovitch Nemytski (), également écrit Niemytski, Nemyckiĭ, Niemytzki, Nemytsky, ( Smolensk -  Monts Saïan) est un mathématicien soviétique qui introduit les opérateurs Nemytskii et l'avion Nemytskii (avion Moore). Il est marié à Nina Bari, qui est également mathématicienne.

Références

Liens externes 

Mathématicien russe du XXe siècle
Décès en août 1967
Naissance en novembre 1900
Mathématicien soviétique
Décès à 66 ans